

Patronyme 
Kozak ou Kozák est un patronyme porté notamment par :

 András Kozák (1943-2005), acteur hongrois ;
 Anna Kozak (1974-), athlète biélorusse, spécialiste du 400 mètres ;
 Danuta Kozák (1987-), kayakiste hongroise ;
 Dmitri Kozak (1958-), homme politique russe ;
 Harley Jane Kozak (1957-), actrice et une romancière américaine ;
 Ján Kozák, (1954-), joueur de football international tchécoslovaque ;
 Ján Kozák (1980-), footballeur slovaque ;
 Libor Kozák (1989-), footballeur international tchèque ;
 Waldemar Kozak (1948-), joueur de basket-ball polonais.

Cinéma 
 Kozak est un court métrage français d'Olivier Fox sorti en 2007.

Divers 
 Kozak, un véhicule de transport de troupes blindé.

Homonymie de patronyme